Sicus är ett släkte av tvåvingar. Sicus ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stekelflugor
Sicus